Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1990 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane na Mount Smart Stadium w Auckland w Nowej Zelandii.

Rozegrano 23 konkurencje męskie i 19 kobiecych. Po raz pierwszy kobiety rywalizowały w chodzie na 10 kilometrów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Wspólnoty Narodów 1990
1990 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Nowej Zelandii
1990